Chopper is een term met meerdere betekenissen:
Een term uit de archeologie, zie chopper (archeologie)
Een term uit de elektronica, zie chopper (elektronica)
Een type motorfiets, zie chopper (motorfiets)
Een type fiets, zie Raleigh
Bijnaam van Mark Brandon Read, seriemoordenaar uit Australië
Een film uit 2000, zie Chopper (film)
Een videospel uit 1988, ontwikkeld door SNK, zie Chopper (arcade)